Kloster Petersberg bezeichnet verschiedene Klöster:

 Kloster Petersberg (Petersberg), ein ehemaliges Kloster auf dem Petersberg bei Halle (Saale)
 St. Peter (Petersberg), ein ehemaliges Kloster bei Fulda
 Abtei St. Peter und Paul (Erfurt), ehemaliges Benediktinerkloster auf dem Petersberg in Erfurt
 Kloster Petersberg (Hersfeld), ehemalige Benediktinerprobstei auf dem Petersberg in Bad Hersfeld

Siehe auch:
 San Pietro al Monte